Die Macau Open 2011 fanden vom 8. bis 13. November 2011 in Macau statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Kategorie International 50. Es war mit 50.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Grégory Gaultier, der die letzte Austragung in der Saison 2008 gewann. Im Endspiel besiegte Mohamed Elshorbagy seinen Kontrahenten Thierry Lincou mit 11:13, 11:5, 11:5 und 11:7.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Armando Amante einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2011/12
WSA World Tour 2011/12
2011